Mercury — Act 2 — шостий студійний альбом американського гурту «Imagine Dragons», представлений 1 липня 2022 року під лейблами «Kidinakorner» і «Interscope Records»; є сиквелом попереднього альбому «Mercury – Act 1». Виконавчим продюсером обох платівок став Рік Рубін. Одночасно із випуском альбом було представлено як збірку разом із попереднім під назвою «Mercury – Acts 1 & 2».

Список пісень

Mercury — Acts 1 & 2 
Mercury — Acts 1 & 2 — музичний збірник, який містить альбоми «Mercury – Act 1» і «Mercury – Act 2», представлений 1 липня 2022 року. Цей альбом містить сингл «Enemy» як частина «Mercury — Act 1», хоча в оригінальній версії цього альбому він є лише додатковою піснею цифрового перевидання. Хоча стандартне видання «Mercury — Acts 1 & 2» також містить трек «Enemy», пісня «I Wish», яка є частиною цифрового та «Target Exclusive» видання «Mercury — Act 2» тут не включена.

Чарти

Примітки 

Альбоми Imagine Dragons
Imagine Dragons